Куро може да означава:
 Клотилд Куро, френска актриса
 Куро, вулкан на Курилите